Die ECM Prague Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 4. Mai 2008 in Prag stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 16 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Prag